Эрибея () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии
 Эрибея — вторая жена Алоея и мачеха Алоадов;
 Эрибея или Перибея — жена Теламона и мать Аякса Великого;
 Эрибея — амазонка, которую победил Геракл во время подвига по добыче пояса Ипполиты.

Примечания

Литература